Вилли Пауль Герольд ( также известный как «Эмсландский палач»; 11 сентября 1925 Лунценау — 14 ноября 1946 Вольфенбюттель) — немецкий солдат, дезертир, самозванец и военный преступник, который вместе с несколькими подручными был признан виновным в убийстве около 170 человек в последние недели Второй мировой войны в Европе.

Биография 
Вилли Герольд родился 11 сентября 1925 года  Лунценау, (земля Саксония, Веймарская республика). Был сыном кровельщика. Учился в «Technische Schule» в Хемнице, затем пошел осваивать профессию учеником трубочиста. В 1936 году был исключен из Юнгфолька за отказ принять участие в тренировках. Несколько позже был призван в ИСТ.

Вторая мировая война 
30 сентября 1943 года Вилли Герольд в звании рядового был призван в Вермахт, после подготовки в элитных парашютных войсках на тренировочной базе в Тангермюнде он был направлен в Италию. Участвовал со своим подразделением в Анцио-Неттунской операции и  битве под Монте-Кассино, во время которой был награжден Железным крестом 2 степени и повышен в звании до ефрейтора за уничтожение в ходе боя двух британских танков. В марте 1945 года подразделение Герольда отступило в западную Германию.

Апрель 1945 
3 апреля 1945 года Вилли Герольд в районе Гронау дезертировал из своего подразделения. Несколько дней он скрывался в одиночку, и по собственному признанию несколько раз едва избежал поимки Полевой жандармерией, пока наконец в районе Бентхайма случайно не наткнулся на оставленный автомобиль, в котором обнаружил униформу капитана Люфтваффе. После чего, переодевшись офицером, он придумал легенду, согласно которой «по личному поручению фюрера» был направлен в тыл, для «сбора информации о положении дел и наведения законности и порядка». 

Собрав благодаря офицерской униформе под своим началом 12 отставших от своих частей солдат, он вместе с ними 11 апреля 1945 года прибыл в лагерь для дезертиров и прочих совершивших преступления немецких солдат «Ашендорфермур». Там, с 11 по 19 апреля 1945 года, Герольд, якобы «наделенный фюрером неограниченными полномочиями», провел ряд «ускоренных военно-полевых судов», и по его приказу в течение восьми дней было убито в том числе с применением зенитного пулемета и штурмовых гранат от 90 до 125 заключенных лагеря. По меньшей мере нескольких Герольд казнил лично. В ночь с 18 на 19 апреля 1945 года лагерь подвергся серьезному авианалёту Британских ВВС, в результате чего был полностью разрушен. При бомбардировке погибло еще около 50 заключенных и работников лагеря, а оставшиеся в живых сумели бежать.

Вилли Герольд со своей группой покинул разрушенный лагерь, направившись на восток. В течение последующей недели они совершили еще ряд военных преступлений, в том числе повешение и грабеж дома фермера, вывесившего белый флаг в окрестностях Папенбурга, в Лере после 10-минутного «суда» за «шпионаж в пользу врага» были казнены пятеро голландцев. Наконец в ночь с 27 на 28 апреля 1945 года группа Герольда была разоружена в Аурихе отрядом полевой жандармерии. Обман разоблачили, и всех участников «группы Герольда», включая самого Вилли Герольда, поместили под арест. Однако нацистский суд в суматохе последних дней войны оправдал всех и уже днем 30 апреля они были освобождены.

Арест, суд и казнь 
Вилли Герольд сумел приехать в Вильгельмсхафен, где начал работать по своей прямой специальности, однако уже через несколько недель — 23 мая 1945 года был задержан оккупационной администрацией за кражу буханки хлеба и заключен под арест. Вскоре стали появляться многочисленные свидетели военных преступлений, совершенных группой Герольда. Британцы идентифицировали Вилли Герольда как главного виновного в совершении бессудного убийства 125 заключенных лагеря, а также других  многочисленных военных преступлений — убийств, грабежей и мародерств, совершенных им и его группой в последние недели Второй мировой войны в Европе. 

По этому делу британцами также были арестованы еще 12 обвиняемых. После долгих разбирательств, в ходе которых также были эксгумированы останки казнённых в лагере заключенных — 13 августа 1946 года  Вилли Герольда, а также его сообщников Карла Хагевальда, Бернхарда Майера, Карла Шутте, Йозефа Эйлера, Германа Брандта и Отто Паллера признали виновными и приговорили к смертной казни через  гильотинирование. Все оставшиеся были оправданы оккупационным судом. Позже один приговор был также заменен тюремным заключением. Остальные, включая Вилли Герольда, были казнены 14 ноября 1946 года в городской тюрьме Вольфенбюттеля.

В искусстве 
В Германии в 2017 году о Вилле Герольде был снят художественный фильм «Капитан», основанный на реальных событиях.

См. также 
 Питерс, Андрис Ян

Примечания 

Участники Второй мировой войны
Кавалеры Железного креста 2 класса
Дезертиры
Самозванцы
Военные преступники
Казнённые на гильотине
Казнённые в 1946 году